Bagnarolesi – abitanti di Bagnarola (Cesenatico)
Bagnarolesi – abitanti di Bagnarolo